Mollicia är ett släkte av kräftdjur. Mollicia ingår i familjen Halocyprididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Mollicia